«В прямом эфире» может обозначать:

 «В прямом эфире» — американский телевизионный комедийный сериал 1992 года.
 «В прямом эфире» — американская комедийная драма 2019 года.

См. также 
 Прямой эфир